Чибисовка — название населённых пунктов в России:

 Чибисовка — село в Губкинском городском округе Белгородской области.
 Чибисовка — хутор в Пристенском районе Курской области.
 Чибисовка — хутор в Тимском районе Курской области.
 Чибисовка — деревня в Грязинском районе Липецкой области.
 Чибисовка — деревня в Елецком районе Липецкой области.
 Чибисовка — деревня в Колпнянском районе Орловской области.
 Чибисовка — деревня в Покровском районе Орловской области.